Umm-Kulthum forma part del nom de molts personatges:

 Umm Kulthum, famosa cantant egípcia (1904-1975)
 Umm-Kulthum bint Alí, filla d'Alí ibn Abi-Tàlib
 Umm-Kulthum bint Abi-Bakr, filla del califa Abu-Bakr as-Siddiq
 Umm-Kulthum bint Jarwila Khuzima, sahaba del profeta Muhàmmad
 Umm-Kulthum bint Àssim, vídua del califa Úmar ibn al-Khattab
 Umm-Kulthum bint Uqba, filla d'Uqba ibn Abi-Muayt
 Umm-Kulthum bint Muhàmmad, filla del profeta Muhàmmad (morta c. 630)

Notes